Alan Irvine ist der Name folgender Personen:

* Alan Irvine (Fußballspieler, 1958) (* 1958), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Alan Irvine (Fußballspieler, 1962) (* 1962), schottischer Fußballspieler